Alor Setar (auch Alor Star) ist die Hauptstadt des malaysischen Bundesstaates Kedah.

Geographie 
Alor Setar liegt im Norden der malaiischen Halbinsel am Fluss Kedah, einige Kilometer landeinwärts von dessen Mündung in die Andamanensee und weniger als 50 Kilometer Luftlinie von der Grenze zu Thailand entfernt.

Bevölkerung 
Im engeren Stadtgebiet leben 116.624 Einwohner (Stand 2010). Rechnet man die Vororte hinzu, die zusammen mit dem engeren Stadtgebiet eine Fläche von rund 665 km² bedecken, kommt Alor Setar auf insgesamt 357.176 Einwohner (Stand 2010) und gehört damit zu den größten Städten Kedahs.

Verkehr 
Der Flughafen Sultan Abdul Halim liegt rund dreizehn Kilometer nördlich der Stadt.

Persönlichkeiten 
 Abdul Rahman (1903–1990), Politiker und von 1957 bis 1970 Premierminister
 Mahathir bin Mohamad (* 1925), Politiker und von 1981 bis 2003 Premierminister
 Zaidatul Husniah Zulkifli (* 1993), Sprinterin
 Norfiqrie Talib (* 1996), Fußballspieler

Fotos

Weblinks 

 Webauftritt der Stadt (malaiisch / englisch)

Einzelnachweise 

Ort in Kedah
Hauptstadt eines malaysischen Bundesstaates